Брад Лукович (,  12 серпня 1976, Кранбрук) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Син хокеїста 70-х років Берні Луковича.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року виступами за команду «Камлупс Блейзерс» в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 90-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Даллас Старс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерсі Девілс», «Сан-Хосе Шаркс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 729 матчів у НХЛ, включаючи 71 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999, зазначений в складі переможців в клубній історії, більшість сезону відіграв за фарм-клуб «Мічиган К-Вінгс». Офіційно на Кубку Стенлі його прізвище відсутнє.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»